Benacerraf är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Baruj Benacerraf (född 1920)
 Margot Benacerraf (född 1926)
 Paul Benacerraf (född 1931)

Efternamn